Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2003/04 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 146 Spieler ein, von denen 42 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Sokol Plzeň I - INGEM, ŠK Trinom Zlín und IPM Color Ostrava kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während beim SC A64 Grygov die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jurij Zezulkin (ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Jeweils 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Wjatschaslau Dydyschka, Robert Cvek (beide ŠK Hagemann Opava) und Sergej Movsesjan (ŠK Bauset Pardubice). Mit Josef Nun (TJ Slavia Hradec Králové) und Zdeněk Beil (SC A64 Grygov) erreichten zwei Spieler bei jeweils einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, ISR = Israel, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Hagemann Opava

ŠK Mahrla Prag

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

ŠK Bauset Pardubice

TJ TŽ Třinec

ŠK Trinom Zlín

IPM Color Ostrava

SC A64 Grygov

ŠK Sokol Kolín

ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS

TJ Jäkl Karviná

TJ Slavia Hradec Králové

Anmerkungen 
 Petra Movsesjanová hieß in der Saison 2002/03 Petra Krupková.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2003
Schach 2004